Ti dirò/My Tennessee – singolo di Tony Dallara del 1958
 Ti dirò – singolo dei Future del 1990
 Ti dirò – album degli Skarabazoo del 2009